Карл II (Carl, Karl, Charles, Carlo, Carlos) може да се отнася за:

 Карл II Плешиви (823–877), император на Свещената Римска империя (875–877) и крал на Западно-франкското кралство
 Карл II Анжуйски (1248–1309), крал на Неапол и Сицилия
 Карл II Август – херцог на Пфалц-Цвайбрюкен
 Карл II Лудвиг (Парма) – крал на Етрурия, херцог на Лука и Парма
 Карл II (Мекленбург) – херцог на Мекленбург-Щрелиц, велик херцог на Мекленбург
 Карл II (Пфалц) – курфюрст на Пфалц
 Карл II фон Баден-Дурлах – маркграф на Баден-Дурлах
 Карл II Франц Австрийски – ерцхерцог на Австрия
 Чарлз II, крал на Англия, Шотландия и Ирландия (1630–1685)
 Карлос II (1661–1700), крал на Испания
 Карл II Наварски (1332–1387), крал на Навара 1349-1387
 Карол II (1893–1953), крал на Румъния 1930-1940

Вижте също 
 Карл
 Карл I (пояснение)
 Карло
 Карло II